Люстнер:

 Люстнер, Игнац Петер (1793—1873) — немецкий скрипач и музыкальный педагог.
 Люстнер, Луи (1840—1918) — немецкий скрипач и дирижёр.
 Люстнер, Отто (1839—1889) — немецкий скрипач и дирижёр.